

Termini generici 
 Maestro – insegnante in genere
 Maestro (M°) – direttori d'orchestra, direttori del coro, compositori, musicisti, pittori, scultori, poeti, registi e direttori artistici.
 Maestro – epiteto di Gesù Cristo (0-33 d. C.) nei Vangeli
 Maestro – titolo spettante al 33° (e ultimo) grado della Massoneria di Rito scozzese antico ed accettato
 Maestro venerabile – vertice gerarchico all'interno di una loggia massonica
 Maestro come guida spirituale, appellativo di vari guru
 Maestro di cappella – fra i vari servizi resi, il responsabile della musica di una cappella ecclesiastica
 Maestro – titolo scacchistico
 Grande maestro internazionale – massimo riconoscimento a livello mondiale per un giocatore di scacchi (sia maschile che femminile)
 Maestro – In molte forze armate mondiali è parte di un grado: ad esempio: Master Sergeant (sergente maestro oppure quartiermaster (Quartiermastro) maestro di quarto, dove il quarto indica un turno di guardia

Cinema 
 Maestro – cortometraggio d'animazione del 2005 diretto da Géza M. Tóth
 Maestro – titolo della gerarchia Jedi di Guerre stellari

Musica 
 Maestro – rapper canadese
 Maestro – album di Moacir Santos del 1972
 Maestro – album dei Kaizers Orchestra del 2005
 Maestro – album di Taj Mahal del 2008
 Maestro – singolo dei Julien-K del 2008

Personaggi 
 Maestro – personaggio di Buffy l'ammazzavampiri
 Maestro – personaggio dei fumetti creato da Mino Milani (testi) e Aldo Di Gennaro (disegni)
 Maestro – personaggio di Doctor Who
 Maestro – personaggio della Marvel Comics
 Maestro – personaggio del fumetto Tex

Altro 
 Albero Maestro – asterismo facente parte della costellazione della Nave Argo
 Austin Maestro – automobile della Austin-Rover
 Maestro – software utilizzato dalla NASA
 Maestro – carta di debito gestita da MasterCard

Pagine correlate 
Il maestro
Maestri

Altri progetti